Wuli kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Wuli (distrikt), Upper River,

Kina 

 Wuli (köping i Kina, Guangxi), 
 Wuli (socken i Kina, Guizhou), 
 Wuli (köping i Kina, Jiangsu), 
 Wuli (socken i Kina, Hunan), 
 Wuli (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar